Pseudorana – rodzaj płaza bezogonowego z rodziny żabowatych (Ranidae).

Zasięg występowania 
Rodzaj obejmuje gatunki występujące w Chinach w prowincjach: zachodni Kuejczou, południowy Syczuan, północno-zachodni Hunan i północny Junnan.

Systematyka

Etymologia 
Gr. ψευδος pseudos „fałszywy”; rodzaj Rana Linnaeus, 1758.

Podział systematyczny 
Do rodzaju należą następujące gatunki:
 Pseudorana sangzhiensis 
 Pseudorana weiningensis

Przypisy 

Żabowate